«Восточный поход»:
Восточный поход Владимира
Восточный поход Святослава

Восточный поход Красной армии Китая
Восточный поход вермахта — так назывался блицкриг на восточном фронте до переростания его в затяжную войну